Luis Gómez Calleja dit El Estudiante (1911-1995), matador espagnol. 
 El estudiante, film de 2009
 El estudiante, film de 2011